Erich Stamminger est un homme d'affaires allemand né en 1957 à Rosenberg. Il est PDG d'Adidas .

Références 

 

Naissance en 1957
Chef d'entreprise allemand
Naissance en Bade-Wurtemberg